

Patronyme 

 Benjamin Damman (1835 - 1921), un peintre et graveur français.
 Camille Damman (1880 - 1969) un architecte belge.